A Seleção Neocaledônia de Futebol Feminino é a representante do país nas competições futebolísticas femininas. Ela é controlada pela Federação Neocaledônia de Futebol (FNF), entidade que é filiada à Confederação de Futebol da Oceania.

A seleção nunca participou de uma Copa do Mundo, mas já atuou em duas ocasiões do Campeonato da Oceania em 1983 e 2018, conquistando o terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Ver também 
 Seleção Neocaledônia de Futebol

Nova Caledônia
Futebol da Nova Caledónia